Bajkál–Amur vasútvonal, a Transzszibériai vasútvonal egyik leágazása Oroszországban.
 Bosnyák konvertibilis márka, bosznia-hercegovinai fizetőeszköz.
 Bam Margera, amerikai tévés személyiség, a Jackass tagja.
 Bringázz a Munkába!, a Magyar Kerékpárosklub évente kétszer megrendezett kampánya